Seznam brigad z zaporedno številko 89.

Seznam 
 Pehotne
 89. brigada (Združeno kraljestvo)

 Vojaška policija
 89. brigada vojaške policije (ZDA)

Glej tudi